Грамма́тика (от  — «запись») — раздел лингвистики, занимающийся изучением и описанием строения слов (словообразования) и словоизменения (морфология), видов словосочетаний и типов предложений (синтаксис), см. Грамматика.

В лингвистике 
 Совокупность правил изменения слов и их сочетания в предложения также называется грамматикой; она противопоставляется словарю, см. Грамматика как система.
 Это множество правил (как и словарь) может быть представлено в виде текста (описательного или учебного) — «Грамматика языка X», см. Грамматика как описание языка.
 Термин «грамматика» иногда может употребляться как эквивалентный термину «морфология» (ср. грамматическая категория).
 В бытовой речи грамматикой называют общее правописание («подправить грамматику»).
 Каждая самостоятельная часть речи (существительное, глагол, прилагательное, числительное, местоимение, наречие) имеет свои грамматические признаки.
 Активная и пассивная грамматики — понятия, введённые Л. В. Щербой для различения грамматик, составленных с точки зрения говорящего и с точки зрения слушающего.

В математике 
 Грамматика в теории формальных языков — способ описания формального языка.
 Грамматика с фразовой структурой
 Грамматика автоматная, грамматика конечно-автоматная, грамматика с конечным числом состояний.
 Грамматика бесконтекстная, грамматика контекстно-свободная, КС-грамматика.
 Грамматика доминационная
 Грамматика категориальная
 Грамматика линейная
 Грамматика порождающая, грамматика Хомского.
 Грамматика составляющих, грамматика непосредственно оставляющих, НС-грамматика, грамматика контекстная.
 Грамматика трансформационная

Грамматика по языкам 
 
 Грамматика авестийского языка
 Грамматика английского языка
 Грамматика арабского языка
 Грамматика древнеанглийского языка
 Грамматика кхмерского языка
 Грамматика латинского языка
 Грамматика персидского языка
 Грамматика средневерхненемецкого языка
 Грамматика французского языка
 Грамматика эсперанто

СМИ, искусство 
 «Грамматика любви» — советский телевизионный фильм-спектакль режиссёра Льва Цуцульковского, снятый в 1988 году.
 «Внутренняя грамматика» — израильский художественный фильм-драма режиссёра Нира Бергмана 2010 года по роману Давида Гроссмана «Учебник внутренней грамматики».

См. также 

 Грамматика Пор-Рояля
 Российская грамматика
 Универсальная грамматика
 Морфология
 Семантика

Уровни языка